Die Liste der Sonderforschungsbereiche enthält die Sonderforschungsbereiche (SFB) der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Transregio-Programme (TRR) sind längerfristig angelegt. 2015 waren 56 Universitäten an einem oder mehreren Sonderforschungsbereichen beteiligt.

Seit Beginn des Programms 1968 bis zum 1. April 2014 wurden 886 Sonderforschungsbereiche gefördert.

Sonderforschungsbereiche der DFG

Transregio-Programme der DFG

Statistik

Literatur 
 Tätigkeitsberichte der DFG 1977–1990
 Jahresberichte der DFG: Aufgaben und Ergebnisse 1991–2004
 Jahresberichte der DFG 2005–2014
 Axel Streiter (Hrsg.): 20 Jahre Sonderforschungsbereiche. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2. veränderte Auflage VCH-Verlag Weinheim etc. 1992 (1. Auflage 1989), ISBN 3-527-27719-6.
 Karl Stackmann und Axel Streiter (Hrsg.) für die Deutsche Forschungsgemeinschaft: Sonderforschungsbereiche 1969–1984: Bericht über ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, VCH, 1985, ISBN 3-527-27701-3.
 Anton Geyer, Erik Arnold, Barbara Good, Leonhard Jörg: Evaluation des DFG-Förderverfahrens Sonderforschungsbereiche – Transregio: Endbericht, Juli 2008, DFG Bonn (PDF)

Weblinks 
 
 Broschüre 40 Jahre Sonderforschungsbereiche, DUZ-Spezial, PDF

Einzelnachweise 

Sonderforschungsbereiche
!